„Into the West” – utwór Annie Lennox z filmu Władca Pierścieni: Powrót króla
 Into the West – miniserial-western z 2005 roku